Logba peut désigner :
 les Logba, un peuple du Ghana
 le logba, une langue kwa